Träskby kan syfta på:

 Träskby, Borgå – del av Jackarby i Borgå stad Nyland (fi.: Järvikylä)
 Träskby, Esbo – by i Esbo stad (fi.: Järvikylä)
 Träskby, Kyrkslätt – by i Kyrkslätts kommun, Nyland
 Träskby, Pargas – by i Pargas stad
 Träskby, Sagu – by i Sagu kommun, Egentliga Finland (fi.: Järvenkylä)
 Träskby, S:t Karin – egendom i S:t Karins kommun, Egentliga Finland (fi.: Järvenkylä)

Se även
 Järvikylä